Квятковська Тетяна Олександрівна (рос. Квятковская Татьяна Александровна; 4 липня 1952, Кривий Ріг) — український вчений у галузі медицини.
 Барбара Квятковська-Лясс — польська танцівниця і кіноактриса.
 Квятковська Мар'яна Василівна (1987) — українська борчиня вільного стилю, чемпіонка Європи.
 Фаїна (Феофанія) Марківна Квятковська (1914–1991) — польський і радянський композитор, авторка фокстроту «У самовара я і моя Маша». У польський період творчої діяльності була відома як Фанні Гордон.

Див. також 
 Квятковський

жіночі форми прізвищ